

Musica 

Honky tonk – stile musicale, precursore del ragtime
Honky – album di Keith Emerson
Honky – album dei Melvins

Altro 

Honky Fabriano – squadra di Basket di Fabriano